Храпов Едуард Михайлович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Храпов Сергій Анатолійович — народний депутат України 6 скликання.
 Храпов Сергій Юрійович — український графік і живописець.

 Храпова Лариса Євгенівна (1927—2017) — радянська і російська письменниця, журналістка, член Спілки письменників СРСР (1969).

російські прізвища